Ophiogeron är ett släkte av ormstjärnor. Ophiogeron ingår i familjen skinnormstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skinnormstjärnor
Ophiogeron